Майдан ( — «велике незабудоване місце в селі або місті, площа, лісова галявина, смолокурня, земляна споруда нез'ясованого призначення, масова тривала акція протесту проти влади під політичними або економічними гаслами, переважно на одній із центральних площ міста», ,  від  [meydan], дослівно — «місце в центрі», «всередині» і праіндоєвр. *medhyo- «середина») — поширена в Україні, у Середземномор'ї, на Близькому та Середньому Сході назва головної (зазвичай торгової) площі у селі чи місті. В українських козацько-християнських селах Подніпров'я і козацько-християнських селах Подоння, Поволжя і Приуралля майданом традиційно називалась площа біля церкви в центрі села, де збирались люди для спілкування, вирішення громадських і приватних ділових справ і розваг. Судячи за все слово потрапило до слов'янських мов разом з іншими запозиченнями з мов степових кочівників (швидше тюркських, а не іраномовних).

 Майдан — урбанонім, площа, широка частина вулиці.
 Майдан — спеціально облаштована яма для видобутку смоли та дьогтю, смолокурня.
 Майдан Незалежності (або просто Майдан) — головна площа сучасного Києва;
 Майдан Незалежності (станція метро) — станція Київського метрополітену.
 Майдан — масовий, неформальний народно-визвольний рух в Україні, зокрема проти антинародних режимів Кучми, Януковича та за громадський контроль над владою.
 Перший Майдан — ретроспективна назва демонстрантів на Майдані Незалежності у Києві у період з 22 листопада 2004 року до кінця грудня 2004 року, що брали участь у Помаранчевій революції, підтримуючи кандидата на посаду Президента України Віктора Ющенка.
 Податковий майдан
 Євромайдан (Другий Майдан) — масові протести в Україні, які розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
 Майдан — інша назва Євромайдану та протестного руху на Майдані Незалежності під час Революції гідності
 Автомайдан
 Антимайдан
 Третій Майдан — гіпотетична наступна революція в Україні.
 Альянс «Майдан» — громадська організація в Україні.
 «Майдан» — назва сайту Альянсу «Майдан».
 «Майдан» — громадська організація в Україні.
 Мідан Тахрір — (, Midan Tahrir, дослівно: «Майдан (площа) звільнення») — великий майдан у центрі столиці Єгипту місті Каїрі.
 Майдан — в археології древня земляна споруда.
 Праґаті-Майдан
 Малик-і-Майдан
 Майдан — єгипетсько-американський документальний фільм режисера Джехане Нуджаіма, який зображує Революцію в Єгипті 2011 року.
 Майдан — український документальний фільм режисера Сергія Лозниці, який розповідає про події Євромайдану.
 Радослав Майдан (,  10 травня 1972, Щецин) — польський футболіст

Населені пункти та їхні частини
 Майдан — село в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Майдан — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — село в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — село в гміні Воломін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — село в ґмині Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Майдан — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Майдан — частина міста Пулави в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Майдан — частина міста Холм в Люблінському воєводстві
 Майдан — частина міста Рейовець-Фабричний в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Майдан — частина міста Замостя в Люблінському воєводстві
 Майдан — частина міста Тишівці в Томашівському повіті Люблінського воєводства
 Майдан — частина міста Мушина в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Майдан — частина міста Гайнівка в Гайнівському повіті Підляського воєводства
 Майдан — частина села Букова в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Момоти-Ґурне в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Серняви в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Лятичин у гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Суловець у гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Сулув у гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Бусувно в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Охожа в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Кшемень-Другий в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Запоже в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Новосілки (Новосюлкі) в гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Став у гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Копіна в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Пнювно в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Рибе в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Безек у гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Грушув у гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — частина села Розтока-Ритерська в гміні Ритро Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Майдан — частина села Розтока-Бжезіни в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Майдан — частина села Обідза в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Майдан — частина села Собенкі в гміні Осецьк Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — частина села Слуп у гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — частина села Жонсьник-Майдан у гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — частина села Поґвіздув-Старий в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Купно в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Віделка в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Кленчани в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Вулька-Соколовська в гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Вілька Полкинська (Вулька-Пелкінська) в гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Гута-Стара в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Жечиця-Длуґа в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Чарна-Сендзішовська в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Воля-Плавська в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Тшебуська в гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Хлівищі (Хлевиська) в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Лишня (Лішна) в гміні Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Тісна (Цисна) в гміні Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Плаво в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Майдан — частина села Топіло в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Майдан — частина села Єленюв у гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Майдан — частина села Соснічани в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Майдан — частина села Войново в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Майдан — осада в гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — лісова осада в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Майдан — лісова осада в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Майдан — лісова осада в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства

 Майдан — присілок українського Закерзоння (в історичному Надсянні), тепер у Польщі, Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Долгобичув.

Майдан — селище, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Майдан — селище, Кочкуровський район, Мордовія
 Майдан — присілок, Юринський район, Марій Ел

Майдан — село, община Новий Кнежеваць, Північно-Банатський округ, Воєводина

Майдан — село, Вінницька область, Вінницький район
 Майдан — село, Вінницька область, Тиврівський район
 Майдан — село, Волинська область, Ковельський район
 Майдан — село, Волинська область, Маневицький район
 Майдан — село, Донецька область, Слов'янський район
 Майдан — село, Житомирська область, Звягельський район
 Майдан — село, Житомирська область, Коростенський район
 Майдан — село, Закарпатська область, Хустський район
 Майдан — село, Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Майдан — село, Львівська область, Дрогобицький район
 Майдан — село, Львівська область, Львівський район
 Майдан — село, Рівненська область, Дубенський район
 Майдан — село, Рівненська область, Рівненський район
 Майдан — село, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Майдан — село, Харківська область, Валківський район
 Майдан — село, Хмельницька область, Летичівський район
 Майдан — село, Чернівецька область, Вижницький район, Вижницька міська громада
 Майдан — село, Чернівецька область, Вижницький район, Берегометська селищна громада
 Майдан — пасажирський зупинний пункт Львівської залізниці в Івано-Франківській області
 Майдан — пасажирський зупинний пункт Львівської залізниці у Волинській області
 Майдан — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю
 Майдан — річка в Чернігівські області, впадає в річку Убедь

 Майдан — стара назва села Міжгір'я в Івано-Франківського району Івано-Франківської області
 Майдан — стара назва села Букове в Надвірнянського району Івано-Франківської області

Див. також 
 Майдан Незалежності
 Майдан Незалежності (станція метро)
 Майдан Шептицького
 Інформаційний центр «Майдан Моніторинг»
 Майдан-Бобрик
 Майдан-Вербецький
 Майдан-Голенищівський
 Майдан-Головчинський
 Майдан-Гологірський
 Майдан-Карачієвецький
 Майдан-Копищенський
 Майдан-Лабунь
 Майдан-Липненський
 Майдан-Морозівський
 Майдан-Олександрівський
 Майдан-Петрівський
 Майдан-Сахнівський
 Майдан-Чапельський
 Майдан-Чернелевецький
 Мейдан

Примітки